Niemcy:
 Apolda – miasto w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Weimarer Land
 Apolda – powiat w latach 1920–1952
 Apolda – powiat w latach 1952–1994

Polska:
 Apolda – przysiółek wsi Wieszowa w gminie Zbrosławice, powiecie tarnogórskim, województwie śląskim

Inne:
 Apolda – statek